Сорио:

 Сорио — упразднённый остановочный пункт на 8-м километре ныне разобранной железнодорожной ветки Элисенваара — Сювяоро.
 Сорио — коммуна во Франции, находится в регионе Корсика.